Domoni steht für:

 Domoni (Mohéli), Dorf auf der Komoreninsel Mohéli
 Domoni (Grande Comore), Dorf auf der Komoreninsel Grande Comore
 Domoni (Anjouan), zweitgrößte Stadt der Komoreninsel Anjouan
 Domoni (Gemeinde), Gemeinde in der Präfektur Domoni (auch Domoni (Anjouan) gehört zur Gemeinde)
 Präfektur Domoni, Präfektur auf der Komoreninsel Anjouan

Domoni ist der Familienname von:
 Sam Domoni (* 1968), fidschianischer Rugbyspieler und -trainer